Чемпионат мира по League of Legends 2018 — восьмой чемпионат мира по League of Legends. Турнир проходил в Республике Корея с 1 октября по 3 ноября 2018 года. Победителем чемпионата стала команда «Invictus Gaming», обыграв в финале «Fnatic».

Общая информация

Место проведения

Квалификация

Официальная песня 
Официальной песней турнира стала композиция «Rise» — совместная работа диджея Mako, музыкального коллектива The Glitch Mob и группы The Word Alive. К финалу турнира был выпущен трек «Pop/Stars» виртуальной группы K/DA из вселенной League of Legends.

Предварительная стадия

Первый раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Тай-брейки

Второй раунд

Групповая стадия

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Турнирная сетка

Статистика чемпионата

Итоговое положение

Примечания 

2019 год в киберспорте
Чемпионат мира по League of Legends
Октябрь 2018 года
Ноябрь 2018 года
Чемпионаты мира в 2018 году
Чемпионаты мира в Республике Корея